Beller steht für:

 Beller (Brakel), Stadtteil der Stadt Brakel im Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Beller (Grafschaft), Ortsteil der Gemeinde Grafschaft im Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Beller (Harsewinkel), Bauerschaft in der Stadt Harsewinkel im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

Beller ist der Familienname folgender Personen:
 Fritz K. Beller (1924–2008), deutscher Gynäkologe
 Georges Beller (* 1946), französischer Schauspieler
 Hans Beller (* 1947), deutscher Regisseur und Filmwissenschaftler
 Hava Kohav Beller, deutsche Drehbuchautorin und Regisseurin
 Jana Beller (* 1990), deutsches Fotomodel und Mannequin
 Jonathan Beller, US-amerikanischer Professor und Medienwissenschaftler
 Josef Beller (* 1954), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Kathleen Beller (* 1956), US-amerikanische Schauspielerin
 Kuno Beller (1919–2010), österreichischer Pädagoge für Kleinkindpädagogik
 Matthias Beller (* 1962), deutscher Chemiker 
 Miriam Beller (* 1988), österreichische Journalistin
 Natascha Beller (* 1982), Schweizer Drehbuchautorin und Regisseurin 
 Nicola Beller Carbone (* 1964), deutsche Sopranistin
 Steven Beller (* 1958), US-amerikanischer Historiker
 Tilmann Beller (1938–2012), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Bellers (Begriffsklärung)
 Beler (Billiers, französische Gemeinde)